San Fernando (La Union), de hoofdstad van de Filipijnse provincie La Union 
San Fernando (Pampanga), de hoofdstad van de Filipijnse provincie Pampanga